Demandowsky ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander von Demandowsky (1867–1929), bekannter unter dem Pseudonym Axel Delmar, deutscher Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor
 Ewald von Demandowsky (1906–1946), Sohn von Alexander von Demandowsky, Reichsfilmdramaturg und Produktionschef der Tobis während der Zeit des Nationalsozialismus